Павел Гіжицький (єпископ)
 Павел Гіжицький (митець)